FIS Team Tour 2009 to 1. edycja turnieju drużynowego FIS Team Tour w historii skoków narciarskich.

Pięć turniejowych konkursów zostało rozegranych na trzech różnych skoczniach – w Willingen, Klingenthal i Oberstdorfie.

Willingen, 7 lutego 
Data: 7 lutego 2009
Godzina: 16.00
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Rekord skoczni:  Janne Ahonen (09.01.2005) – 152,0 m

Wyniki konkursu

Willingen, 8 lutego 
Data: 8 lutego 2009
Godzina: 14.30
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Rekord skoczni:  Janne Ahonen (9 stycznia 2005) – 152,0 m

Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Klingenthal, 11 lutego 
Data: 11 lutego 2009
Godzina: 19.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Vogtland Arena
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Rekord skoczni:  Siergiej Maslennikow (4 marca 2006) – 144,0 m

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 14 lutego 
Data: 14 lutego 2009
Godzina: 16.30
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Rekord skoczni:  Harri Olli (14 lutego 2009) – 225,5 m

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 15 lutego 
Data: 15 lutego 2009
Godzina: 14.45
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Rekord skoczni:  Harri Olli (14 lutego 2009) – 225,5 m

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Uwagi

Bibliografia 
 
 

FIS Team Tour
2009 w sportach zimowych
2009 w Niemczech